Красный Гуляйчик — поселок Сенгилеевского района в составе Красногуляевского городского поселения.

География 
Находится на расстоянии примерно 1 километр на юго-восток от поселка Красный Гуляй.

Население
Население составляло 17 человек по переписи 2010 года.

Примечания 

Населённые пункты Сенгилеевского района